Il doppio del torneo di tennis Montevideo Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Diego del Río e Martín Vassallo Argüello che hanno battuto in finale Gastón Etlis e Mariano Hood per walkover.

Teste di serie 

 Gastón Etlis /  Mariano Hood (finale)
 Enzo Artoni /  Andrés Schneiter (semifinali)

 André Sá /  Alexandre Simoni (primo turno)
 Daniel Melo /  Dušan Vemić (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montevideo Challenger 2001